Benjamin Vallotton (1877-1962), écrivain, enseignant, journaliste et conférencier suisse ;
 Félix Vallotton (1865-1925), peintre et graveur sur bois suisse ;
 Frédéric Vallotton (1970-), écrivain et enseignant suisse ;
 Henry Vallotton (1891-1971), écrivain et homme politique suisse ;
 Jean-Pierre Vallotton (1955-), écrivain suisse ;
 Paul Vallotton (1919-2010), dramaturge et écrivain suisse.